BiH
 Gornja Bukovica (Jajce, BiH), bivše samostalno naselje u općini Jajce
 Gornja Bukovica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj

Crna Gora:
 Gornja Bukovica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik